USS Upshur je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Upshur (T-AP-198) 
 USS Upshur (DD-144)

Upshur